Sid – rzeka w Anglii
 Sid – japoński zespół rockowy
 Sid – nazwa kodowa zawsze niestabilnej wersji Debiana

Osoby o imieniu Sid:
 Sid Caesar – amerykański aktor
 Sid Meier – amerykański programista i projektant gier komputerowych
 Sid Vicious – angielski muzyk
 Sid Wilson – amerykański muzyk

Zobacz też 
 SID – strona ujednoznaczniająca
 Šid – miasto w Serbii
 Šíd – wieś na Słowacji